Philippe Marquis peut désigner ces personnes : 
 Philippe Marquis (1976-), joueur de hockey sur glace suisse
 Philippe Marquis (1989-), skieur acrobatique canadien